Хилово — название населённых пунктов в России:

 Хилово — деревня в Лотошинском районе Московской области.
 Хилово — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Хилово — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Хилово — деревня в Островском районе Псковской области.
 Хилово — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Хилово — деревня в Селижаровском районе Тверской области.